Uma Rosa com Amor é o nome de duas novelas:
 Uma Rosa com Amor (1972) - da Rede Globo.
 Uma Rosa com Amor (2010) - do SBT.

Desambiguação